Aïda est un prénom féminin italien et arménien. C'est aussi un prénom féminin assez répandu chez les musulmans d'ex-Yougoslavie.

Aida (en ) est un prénom féminin arabe qui signifie « avantage, bénéfice ».

Prénom

Forme Aïda

Forme Aida

Nom 

 Yūsuke Aida (1931-2015), designer et céramiste japonais.

Aida peut désigner :
 Aida, le nom original) d'un opéra italien de Giuseppe Verdi ;
 Aida, un camp de réfugiés palestiniens ;
 Aida, un concept philosophique japonais.

Aïda peut désigner :
 Aïda, un film italien de Clemente Fracassi d'après l'opéra de Verdi ;
 Aïda, la comédie musicale inspirée de l'opéra, écrite par Elton John et Tim Rice ;
 Aïda, un film de Driss Mrini ;
 (861) Aïda, un astéroïde.

Acronyme 

AIDA est un acronyme qui peut signifier :
 AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), un modèle de marketing ;
 Association internationale pour le développement de l'apnée ;
 AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment), une coopération internationale entre deux missions spatiales, DART de la NASA et Hera de l'Agence spatiale européenne ;
 AIDA, un site d’information relatif au droit de l’environnement développé dans le cadre de la mission de service public de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) pour le ministère chargé de l’Environnement.

Notes et références

Voir aussi 
 Fascinating Aïda, groupe britannique de chant et de cabaret satirique fondé en mars 1983
 Toile Aïda, le support de la broderie au point de croix

Prénom féminin
Homonymie de titre